Името Руен може да се отнася за:

 Шапка, част от облеклото
 Шапка, връх в Осоговска планина
 Шапка, заслон в Осоговска планина
 Шапка, планина в Гърция